Surinaamse Schutters Federatie, de officiële schuttersbond van Suriname
 Svenska Skridskoförbundet, de officiële schaatsbond van Zweden
 SIL-code van de taal Thao
 SFF (bestandsindeling)